Шампиньо́н корена́стый () — гриб семейства . 
Научные синонимы:

Описание 
Шляпка на ранней стадии диаметром 5—8 см, полушаровидная, затем быстро раскрывается до почти плоской. Кожица беловатая, по краям завёрнута вниз, гладкая, затем может растрескиваться с образованием светлых коричнево-жёлтых чешуек от прикосновения желтеет.

Мякоть беловатая, в шляпке очень толстая, на срезе становится серо-красной, обладает миндальным запахом.

Ножка булавовидная, толстая, после раскрывания шляпки перестаёт расти в высоту.

Пластинки свободные, относительно редкие, у молодого гриба красные, затем становятся шоколадно-коричневыми или чёрно-коричневыми.

Остатки покрывал: кольцо белое, непрочное, вольва отсутствует.

Споровый порошок чёрно-коричневый.

Экология и распространение 
Растёт на лугах, полянах, предпочитает меловые почвы. Редкий гриб, требует бережного отношения.

Сезон с июля.

Сходные виды 
Другие виды шампиньона.

Пищевые качества 
Съедобный гриб, считается не очень хорошего вкуса.

Литература

Ссылки 
 Таксономия на сайте www.mycobank.org

Шампиньон
Съедобные грибы